Sap:
 SAP — компания, производитель программного обеспечения.
 Sap — мини-альбом группы Alice in Chains, вышедший в 1992 году.
 Jar of Flies / Sap — сборник группы Alice in Chains, вышедший в 1994 году.

См. также 

 SAP Open — теннисный турнир
 Сап — бактериальное хроническое инфекционное заболевание.